

Codici 
 XFS – codice vettore ICAO di American Flight Service Systems

Informatica 
 XFS  – file system di Silicon Graphics
 X Font Server – componente di X Window System
 CEN/XFS  – architettura client-server per applicazioni finanziarie